Ликофрон:

 Ликофрон (320-е годы до н. э. — середина III века до н. э.) — греческий поэт и грамматик;
 Ликофрон (VII/VI века до н. э.) — тиран в окрестностях Коринфа;
 Ликофрон (1-я пол. 4 в. до н. э.) — греческий софист, ученик Горгия;
 Ликофрон Ферский тиран фессалонийского города Фер в IV в до н. э.